Альягилья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки